L'Open de France féminin - Nantes 2019 est l'édition féminine 2019 de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA).

La compétition se déroule au Château des ducs de Bretagne à Nantes du 9 au .

Camille Serme remporte le tournoi pour la première fois en battant en finale l'Américaine Amanda Sobhy.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2019, la dotation était de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de France masculin - Nantes 2019
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Site officiel de l'Open international de Squash de Nantes
 Open international de Squash de Nantes Page PSA

Féminin 2019
Squash en 2019
Sport en France en septembre 2019